Ricardo de Conisburgh (20 de julio de 1375 - 5 de agosto de 1415) fue un noble inglés y conde de Cambridge desde 1414. Nació en el castillo de Conisburgh -de donde le proviene el sobrenombre- siendo el segundo hijo varón de Edmundo de Langley, duque de York, y de Isabel de Castilla.

Familia
Ricardo de Conisburgh fue el segundo hijo de Edmundo de Langley, duque de York, y de la infanta Isabel de Castilla. Sus abuelos paternos eran los reyes Eduardo III de Inglaterra y Felipa de Henao. Por otro lado, su madre era hija del depuesto rey Pedro I de Castilla, llamado el Cruel, y María de Padilla. A través de su padre, era sobrino de, entre otros, Juan de Gante, duque de Lancaster. Por parte de madre, era sobrino de su segunda mujer, Constanza de Castilla, duquesa de Lancaster.

Ricardo tenía un hermano mayor, Eduardo, I duque de York, y una hermana, Constanza, condesa de Gloucester. En 1414, el Parlamento despojó a Eduardo del título de conde de Cambridge para que este pudiera ser traspasado a Ricardo. Se desconoce si el duque estaba a favor no de la concesión del condado a su hermano menor.

Matrimonio y descendencia
Se casó en mayo de 1406, con Ana Mortimer, hija de Roger Mortimer, conde de March y Ulster. Bisnieta de Eduardo III de Inglaterra por parte de padre y nieta de Alianore Holland por parte de madre. A través de su abuela materna, era sobrina de Ricardo II de Inglaterra y de la madrastra de su marido. El matrimonio se celebró en secreto, sin el consentimiento de las familias. Cabe destacar cualquier interés económico en la unión, puesto que la única posesión de los cónyuges era una mensualidad de £50 que Anne recibía de la Corona.

El matrimonio tuvo dos hijos que llegaron a la edad adulta:

 Isabel (1409-m. 1484), casada primero con Tomás Grey de Werke —el matrimonio es anulado en 1430—, y luego con Enrique Bourchier, conde de Essex.

 Ricardo (21 de septiembre de 1411-31 de diciembre de 1460), conde de Cambridge y luego duque de York al suceder a su tío.

Fallecida su esposa Ana, poco después de dar a luz a su segundo hijo (septiembre de 1411), se casó en segundas nupcias en 1415 con Maud de Clifford (m. 1446), de la que no tuvo descendencia.

Complot de Southampton

La Casa de Lancaster habían alcanzado el poder tras el derrocamiento de Ricardo II de Inglaterra. El cuñado de Ricardo, Edmundo Mortimer, tenía mayor derecho al propio que el propio monarca, Enrique V. Enrique era nieto Juan de Gante, hermano mayor del padre de Ricardo, pero Edmundo era nieto de Leonel de Amberes, hermano mayor de ambos. Por tanto, Edmundo era el legítimo heredero de Ricardo II. 

Teniendo esto en cuenta, Ricardo de Conisburgh se reunió con Henry Scrope y Sir Thomas Grey a lo largo de los meses de junio y julio de 1415. Planeaban derrocar a Enrique V como su padre, Enrique IV, había hecho con Ricardo II. Tras ello, reinstaurarían la línea legítima con Edmundo Mortimer como rey y, a falta de descendencia, con el hijo de Ricardo como heredero. Fue el propio aspirante al trono quién traicionó a sus afines y alertó al rey de la conspiración. De este modo, el rey no tomó represalias contra él. El conde de Cambridge y los otros conspiradores no tuvieron esa suerte. Por haber cometido traición, Ricardo fue decapitado el 5 de agosto de 1415.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 
 
 
 

Casa de York
Nobles de Inglaterra del siglo XIV
Nobles de Inglaterra del siglo XV